Aranea fasciata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea fasciata Fabricius, 1775 est synonyme d'Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) ;
 Aranea fasciata Fourcroy, 1785 nec Fabricius, 1775 est synonyme de Xysticus cristatus (Clerck, 1757).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae
Thomisidae